Чемпионат Европы по дзюдо 1982 года прошёл раздельно: состязания среди мужчин состоялись в Ростоке (ГДР) с 14 по 16 мая, а среди женщин — в Осло (Норвегия) с 12 по 14 мая.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Итоги чемпионата в Ростоке
 Итоги чемпионата в Осло

1982
Май 1982 года
Чемпионаты Европы в ГДР
Спорт в Норвегии в 1982 году
Спорт в Германии в 1982 году
Международные спортивные соревнования в Осло
Международные спортивные соревнования в Ростоке
Чемпионаты Европы в 1982 году
Международные соревнования по дзюдо в Германии